Versteckvorrichtung bezeichnet:

 eine maschinelle Vorrichtung, die es bei Doppeltrommelfördermaschinen und Doppelbobinenfördermaschinen ermöglicht, die Verbindung zwischen dem Seilträger und der Antriebswelle wahlweise zu trennen oder zu verbinden. Siehe: Versteckvorrichtung (Fördermaschine).
 einen Teil des Zwischengeschirres, welches zum Ausgleich von Seillängungen dient. Siehe: Zwischengeschirr#Versteckvorrichtung.